

Wydarzenia 

 Europa
 Wybuchł wulkan Etna na Sycylii.
 Azja
 Król Yuan został władcą Chin.